Osoby o tym nazwisku:
 Mieczysław Gruell – polski lekarz i działacz społeczny
 Teodor Gruell-Gretz – polski lekarz i samorządowiec